Mariahoeve en Marlot, wijk in Den Haag
 Mariahoeve (Muiden), een buurt in Muiden
 Mariahoeve (Belfeld), verdwenen boerderij in Belfeld
 Mariahoeve (Eemnes), boerderij, rijksmonument in Eemnes
 Mariahoeve (Leende), een landgoed tussen Leende en Maarheeze